Der Begriff Schiebock bezeichnet:
 in weiten Teilen Sachsens eine einrädrige Holzkarre
 im Volksmund die Stadt Bischofswerda